Ettensberg ist der Ortsname von

 Ettensberg (Blaichach), Ortsteil der Gemeinde Blaichach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Ettensberg (Weitnau), Ortsteil des Marktes Weitnau, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Ettensberg (Wiggensbach), Ortsteil des Marktes Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern